GNM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guanambi (Buenos Aires) (Brasile)